High kan bland annat avse:

 High (eurovisionslåt) – Norges bidrag i Eurovision Song Contest 2004
 High (Flotsam and Jetsam-album) -  se Flotsam and Jetsam, amerikanskt thrash metal-band

 Mount High, flera platser